Leptocheirus är ett släkte av kräftdjur. Leptocheirus ingår i familjen Aoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Leptocheirus